Strid se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Åke Strid
 P.Arne K. Strid